Jan Lubomirski (zm. 1736) – starosta bolimowski, książę
 Jan Tadeusz Lubomirski (1826-1908) – polski arystokrata, działacz społeczny, historyk
 Jan Lubomirski (1905-1992) – folklorysta warmiński, nauczyciel muzyki i śpiewu, honorowy obywatel Olsztyna